El término Universidad de las Américas puede referirse:

Universidad de Las Américas de Chile.
Universidad de Las Américas de Ecuador.
Universidad de las Américas de Puebla de México, en Puebla.
Universidad de Las Américas, A.C. de México, en la Ciudad de México.
Universidad de Las Américas de Nicaragua.
Universidad Peruana de Las Américas, en Lima, Perú.